Sergueï Makarov (né en 1980), joueur de volley-ball russe.
 Sergey Makarov (né en 1973), lanceur de javelot russe.
 Sergueï Makarov (né en 1958), joueur de hockey sur glace soviétique.